Ferdinando Vacchetta – politico e partigiano italiano
 Giovanni Vacchetta – disegnatore italiano

 La vacchetta (La vaquilla) – film spagnolo del 1985 diretto da Luis García Berlanga
 Villa Vacchetta – residenza in Caraglio